Borda de Sanç
 Sanç (Ribera Alta)
 Biografies:
 Prenom:
 Sanç d'Alburquerque (Sevilla, 1342 - 1375), infant de Castella i comte d'Alburquerque
 Sanç d'Aragó, diversos personatges
 Sanç de Barcelona i d'Aragó o Sanç I de Cerdanya, Provença i Rosselló-Cerdanya (1161 - 1223), príncep d'Aragó i comte de Cerdanya (1168-1223); de Provença (1181-1185); i de Rosselló (1185-1223)
 Sanç Capdevila i Felip (Maldà, 1883 - 1932), prevere, arxiver i historiador català
 Sanç de Cardona i Roís de Liori (? - 1571), almirall d'Aragó, baró, senyor i primer marquès de Guadalest
 Sanç de Castella, diversos personatges
 Sanç V Guillem de Gascunya (darreries del segle X - 1032), duc de Gascunya i comte de Bordeus
 Sanç I de Lleó (935 - 966), rei de Lleó (956 -958) i (960 -966)
 Sanç I Llop, duc de Gascunya, efectiu vers el 801 al 816
 Sanç I de Mallorca o Sanç II de Cerdanya (1276 – Formiguera 1324), rei de Mallorca, comte de Rosselló i Cerdanya, vescomte de Carladés, baró d'Omelàs i senyor de Montpeller (1311–1324)
 Sanç Garcés I de Pamplona (~865 - Resa, 925), rei de Navarra (905 - 925)
 Sanç Garcés II de Pamplona o Sanç I d'Aragó anomenat Abarca (~935 - 994), rei de Navarra i comte d'Aragó (970 -994)
 Sanç Garcés III de Pamplona dit “el Gran” (~990 - 1035), rei de Navarra i comte d'Aragó (1004 -1035), comte de Sobrarb, Ribagorça (1018 -1035) i Castella (1029-1035)
 Sanç Garcés IV de Pamplona dit “el de Peñalén” (~1039 - Peñalén, 1076), rei de Navarra (1054 -1076)
 Sanç VI de Navarra dit «el Savi» (1132 - Pamplona, 1194), rei de Navarra (1150-1194)
 Sanç VII de Navarra dit “el Fort” (c 1170 - Tudela, 1234), rei de Navarra (1194 - 1234)
 Sant Sanç, diversos personatges
 Sanç Ordoni (~895 - 929), rei titular de Lleó (925) i rei de Galícia (926 -929)
 Sanç I de Portugal dit “el Poblador” (Coïmbra, 1154 - 1212), rei de Portugal (1185 -1212)
 Sanç II de Portugal dit “el Capel” o “el Piadós” (Coïmbra, 1207 - Toledo, 1248), rei de Portugal (1223 -1247)
 Nunó Sanç I de Rosselló i Cerdanya (~1185 - 1241), comte de Cerdanya i comte de Rosselló (1212 -1241)
 Cognom:
 Enric Sanç
 Jordi Sanç (? - 1525), canonge de Barcelona i president de la Generalitat (1509 -1512)
 Ramon de Sanç i de Barutell (Alella, 1762 — Cadis, 1810), aristòcrata i militar de marina català